Меркауски (на русском языке часто используются неверные варианты транслитерации фамилии — Мурковски или Марковски, ) — американская фамилия польского происхождения.

 Меркауски, Лиза (род. 1957) — американский политик, сенатор.
 Меркауски, Фрэнк (род. 1933) — американский политик.

См. также 
 Марковски

Примечания